Darázs István (1955–2020) sportvezető, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség szakágvezetője (?–2017)
 Darázs István (?–) énekes (Edda Művek)